Клубный кубок UNCAF 1984 — 14-й розыгрыш футбольного турнира и последний розыгрыш под названием Турнир Фратернитад. Турнир впервые не был доигран, не проводился следующие одиннадцать лет, и возродился только в 1996 году под названием Турнир грандов Центральной Америки. Число участников сократилось до восьми, вновь в турнире не участвовали гондурасские и коста-риканские клубы. Финал не был сыгран, турнир был отменён.

Участники 

  Сучитепекес — чемпион Гватемалы сезона 1983.
  Комуникасьонес — 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1983.
  Финансас Индустриалес — 3-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1983.
  Аврора — 6-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1983.
  Агила — чемпион Сальвадора сезона 1983.
  ФАС — 2-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1983.
  Онсе Лобос — 3-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1983.
  Ювентуд Индепендьенте — 4-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1983.

Полуфиналы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Финал 

В финальной пульке должны были встретиться:
  Ювентуд Индепендьенте
  Сучитепекес
  Аврора
Однако турнир был отменён.

Примечания

Ссылки 
RSSSF

1984